Rywalizacja w wadze do 81 kg mężczyzn w judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 została rozegrana 6 sierpnia na obiekcie Carioca Arena 2.

W zawodach wzięło udział 33 zawodników z 33 krajów.

Mistrzem olimpijskim w tej kategorii wagowej został pochodzący z Rosji Chasan Chałmurzajew. Srebrny medal wywalczył amerykanin Travis Stevens, a brąz zdobyli - reprezentant Zjednoczonych Emiratów Arabskich, mołdawskiego pochodzenia Sergiu Toma oraz japończyk Takanori Nagase.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza finałowa

Repasaże

Finał

Linki zewnętrzne 
 

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016